AI — аббревиатура. Может означать:
 AI (от ) — искусственный интеллект.
 A.I. Artificial Intelligence — научно-фантастический фильм.
 AI (от ) — всё включено.
 AI (от ) — Международная амнистия.
 AI — Adobe Illustrator.
 AI — Adobe Illustrator Artwork — нативный формат, используемый Adobe Illustrator.
 AI — двухбуквенный ISO-код для острова Ангилья.
 AI — IATA-код авиакомпании Air India.
 Ai — функция Эйри.
 AI — серия объективов корпорации Nikon с байонетом F, поддерживающих экспозамер TTL при полностью открытой диафрагме ().

См. также 
 Аи
 Ай